Буходле:

 Буходле — город на африканском полуострове Сомали.
 Буходле — бывший округ в провинции Тогдер государства Сомали.